Onderdistrict in Indonesië
 Situraja (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Situraja (Gantar), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java
 Situraja (Situraja), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java